Heesheid, een veranderd stemgeluid
Hees (Bilzen), een deelgemeente van de Belgische stad Bilzen
Hees (Zelem), een gehucht van Zelem, gemeente Halen
Hees (Nijmegen), een wijk in de Nederlandse stad Nijmegen en voormalig dorp
Hees (Soest), een gehucht in de gemeente Soest, in de Nederlandse provincie Utrecht
Hees (De Wolden), een kleine woonplaats in de gemeente De Wolden, in de Nederlandse provincie Drenthe
De Hees (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Eersel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
VV Hees, een voetbalvereniging in de gemeente Soest

Personen
Van Hees, Nederlands adellijk geslacht
Adriaan van Hees (1910-1976), een Nederlands acteur, tevens NSB'er
Anna van Hees (1768-1825), een katholiek mystica
Carel van Hees (1954), een Nederlands fotograaf en filmmaker
François van Hees (1765-1830), Nederlands landeigenaar en politicus
Jan Willem Hees (1913-1989), een Nederlands acteur
Marijke van Hees (1961), een Nederlands politica
Pieter Van Hees (1970), een Belgisch regisseur en scenarioschrijver
Sven Van Hees (1968), een Belgisch muzikant
Willemijn van Hees (1977), een Nederlands politica van de VVD

Zie ook
Heesch, een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant